Pseudocistela är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av George Robert Crotch 1873. Pseudocistela ingår i familjen svartbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svartbaggar
Pseudocistela